Talandier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Talandier (1822-1890), homme politique français ;
 Fernand Talandier (1872-1957), homme politique français.

Patronyme français